Eugene Tetzel (Berlín, 1870 - 1936), musicòleg i compositor alemany
 Johann Tetzel (1465 - 1519), dominic alemany conegut per la venda d'indulgències